Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Strasbourg 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Mary Joe Fernández che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 2-6, 6-4, 6-0.

Teste di serie

 Gabriela Sabatini (finale)
 Kimiko Date (semifinali)
 Mary Joe Fernández (campionessa)
 Sabine Appelmans (quarti di finale)

 Naoko Sawamatsu (quarti di finale)
 Iva Majoli (quarti di finale)
 Judith Wiesner (semifinali)
 Lori McNeil (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Strasbourg 1994